Rehgarten ist die Bezeichnung von

Rehgarten (Sanssouci), Garten im Schlosspark von Sanssouci in Potsdam in Brandenburg
Rehgarten (Tallinn), Parkanlage in Tallinn in Estland
Rehgarten (Tannheim), Parkanlage in Tannheim in Baden-Württemberg